Carlos Gunter de Schwarzburgo-Sondershausen (; Arnstadt, 7 de agosto de 1830-Dresde, 28 de marzo de 1909) fue el gobernante del principado de Schwarzburgo-Sondershausen, un estado constituyente del Imperio alemán, y jefe de la Casa de Schwarzburgo desde el 17 de julio de 1880 hasta su muerte.

Príncipe heredero 
El príncipe Carlos Gunter nació en Arnstadt, el tercer hijo del príncipe heredero Gunter Federico Carlos de Schwarzburgo-Sondershausen y de su primera esposa, la princesa María de Schwarzburgo-Rudolstadt. La muerte de su hermano mayor, el príncipe Gunter, en 1833 puso a Carlos Gunter en línea directa con el trono. Como tal, a la abdicación de su abuelo, el príncipe Gunter Federico Carlos I, el 19 de agosto de 1835, se convirtió en príncipe heredero tras su padre, quien se convirtió en el príncipe Gunter Federico Carlos II.

En 1850, el príncipe Carlos Gunter se inscribió en la Universidad de Bonn para empezar sus estudios en leyes y literatura. También en 1850, se enroló en una carrera en el ejército prusiano, siendo designado Oberleutnant. Dos años más tarde fue promovido al rango de Rittmeister antes de alcanzar el rango de Mayor en 1855.

El 12 de junio de 1869, el príncipe Carlos Gunter contrajo matrimonio en Altemburgo con la princesa María Gasparina de Sajonia-Altemburgo, duquesa de Sajonia, la hija del príncipe Eduardo de Sajonia-Altemburgo.

Príncipe reinante 
El 17 de julio de 1880, tras la abdicación de su padre debido a una enfermedad ocular, el príncipe heredero Carlos Gunter lo sucedió como príncipe reinante y jefe de la Casa de Schwarzburgo. Durante su reinado, realizó avances en el sistema educativo del principado, abriendo una escuela estatal e instalaciones de formación del profesorado.

Debido a que el matrimonio del príncipe Carlos Gunter no tenía hijos, el presunto heredero al trono era su hermano menor, el príncipe Leopoldo. En 1890, los dos hermanos causaron un escándalo en Alemania cuando llegaron a las manos después de que el príncipe Leopoldo, quien deseaba casarse, se ofendiera ante la sugerencia de su hermano de que se casara con una plebeya si ninguna mujer de la realeza quería casarse con él.

Como su hermano permaneció soltero y Carlos Gunter no tenía descendencia, la rama de Schwarzburgo-Sondershausen de la Casa de Schwarzburgo estaba al borde de la extinción. La casa principesca de Schwarzburgo consistía en dos ramas, siendo Sondershausen la rama mayor y Schwarzburgo-Rudolstadt la línea menor. De acuerdo con un pacto de familia del 7 de septiembre de 1713, a la extinción de una de las ramas, el principado pasaría a la otra de las ramas. Sin embargo, como la rama de Rudolstadt estaba también amenazada de extinción al 21 de abril de 1896, el príncipe Carlos Gunter acordó con el resto de dinastías, su hermano el príncipe Leopoldo y su primo, el príncipe Gunter Víctor de Schwarzburgo-Rudolstadt, que su pariente morganático, el príncipe Sizzo de Leutenberg, se convertiría en miembro de la casa principesca con todos los derechos de sucesión. Su decisión se convirtió en ley el 1 de junio de 1896.  

En 1906, el príncipe Carlos Gunter sufrió una grave herida en un accidente de caza. Pasó el resto de sus años de vida confinado en una cama de hospital y murió en un sanatorio de Dresde. Como su hermano y heredero, el príncipe Leopoldo, había muerto en 1906, el príncipe Carlos Gunter fue sucedido por su primo, el príncipe Gunter Víctor, a quien ambos principados de Schwarzburgo fueron conferidos en unión personal.

Títulos y honores

Títulos 
7 de agosto de 1830-19 de agosto de 1835: Su Alteza Serenísima el príncipe Carlos Gunter de Schwarzburgo-Sondershausen.
19 de agosto de 1835-17 de julio de 1880: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Schwarzburgo-Sondershausen.
17 de julio de 1880-28 de marzo de 1909: Su Alteza Serenísima el príncipe de Schwarzburgo-Sondershausen.

Honores y condecoraciones 
Coronel en Jefe del Tercer Regimiento de Infantería Turingio
  Ducados ascanios: Gran Cruz de la Orden de Alberto el Oso, 2 de agosto de 1850
 : Caballero de la Orden de San Huberto, 1850
 : Gran Cruz de la Orden del Halcón Blanco, 20 de julio de 1861
  Reino de Prusia:
 Caballero de la Real Orden de la Corona, 1ª Clase, 14 de junio de 1864
 Caballero de la Orden del Águila Roja, 3ª Clase con Espadas, 1866; Gran Cruz con Espadas en Anillo, 5 de abril de 1875
 Miembro de Honor de la Orden de San Juan, 1884; Caballero de Honor, 24 de septiembre de 1889
 Caballero de la Orden del Águila Negra, 3 de noviembre de 1892
 : Gran Cruz de la Orden de Pedro Federico Luis, con Corona Dorada, 9 de junio de 1869
  Mecklemburgo: Gran Cruz de la Orden de la Corona Wéndica, con Corona en Mineral, 25 de enero de 1882
 : Gran Cruz de la Orden de la Corona de Wurtemberg, 1889

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Schwarzburgo-Sondershausen
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros de honor de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Nobles de Alemania del siglo XX
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso